Górzno (gromada w powiecie brodnickim)
 Górzno (gromada w powiecie garwolińskim)